Lentescospora är ett släkte av svampar. Lentescospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lentescospora